PIM o Pim puede referirse a:

 Joshua Pim, tenista irlandés.
 Policía Investigadora Ministerial.
 Polo de la Industria Musical.
 Protocol Independent Multicast, protocolo de internet.
 Partido Independiente de Melilla, un partido político, escisión del Partido Popular de Melilla (PPM) de ideología localista que estuvo desde el año 1998 hasta su disolución en el año 2003, su presidente fue Enrique Palacios Hernández que fue también presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla.